Nel 1995 la nazionale di rugby della Romania si recò in Scozia e iN Giappone per preparare la 

 1995
 1995
 1995